Mit Tetragramm kann gemeint sein:

 ein vierteiliges N-Gramm
 die griechische Bezeichnung des vierbuchstabigen hebräischen Gottesnamens JHWH
 ein mitunter komplexes Schriftzeichen, das in ein einheitliches, annähernd quadratisches, virtuelles Frame eingeschrieben ist und für vertikalen wie horizontalen Textsatz verwendet werden kann, d. h. traditionell Sinogramme, aber auch die damit kompatiblen Jamo-Blöcke, Kana-Syllabogramme, vollbreiten lateinischen Zeichen etc.

Siehe auch:
 Tetragrammkreuz